Diadumene är ett släkte av koralldjur. Diadumene ingår i familjen Diadumenidae. 

Diadumene är enda släktet i familjen Diadumenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Diadumene